Viren kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Viren (Linneryds socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (5,84 km²)
Viren (Södra Sandsjö socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (17,3 ha)
Viren, sjö i Katrineholms kommun och Vingåkers kommun,  (10,6 km²)
Viren (Roslags-Kulla socken, Uppland), sjö i Österåkers kommun,  (1,21 km²)
Viren (Rö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (1,24 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn